Радомірешть () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Радомірешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Радомірешть.
 Радомірешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Летя-Веке.